Parartemia är ett släkte av kräftdjur. Parartemia ingår i familjen Parartemiidae. 

Parartemia är enda släktet i familjen Parartemiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gälbladfotingar
Parartemia